El Torneig de Hong Kong 2016, oficialment conegut com a Prudential Hong Kong Tennis Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 16 d'octubre de 2016 al Victoria Park de Hong Kong.

La tennista danesa Caroline Wozniacki va guanyar el segon títol de l'any i el 25è de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
WTA Tour 2016